Sumgait, grad u Azerbajdžanu.
 Sumgait (rijeka), rijeka u Azerbajdžanu.
 Sumqayıt FK, nogometni klub iz grada Sumgaita.
 Sumqayıt-2, nogometni klub iz grada Sumgaita.